Шамко Катерина Миколаївна (Камардіна) (17.11. 1918 — 29.03.1986) — український радянський історик, педагог, дослідниця партизанського руху 1941—1944 рр.
 Шамко В'ячеслав Євгенович — український військовик, генерал-лейтенант, начальник штабу — перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.
 Шамко В'ячеслав Іванович (7.06.1948 — 22.05. 2003) — радянський та український історик.

Див. також 
 Шамкович Леонід Олександрович